Ланжюине, Жан-Дени (1753—1827) — французский деятель, член учредительного собрания, потом конвента, жирондист, при Наполеоне I сенатор. Его сын:
 Ланжюине, Виктор-Амбруаз (1802—1869) — французский министр земледелия.